Тайше́т — станция Тайшетского региона Восточно-Сибирской железной дороги. Расположена в Тайшете Иркутской области. Железнодорожный узел и крупная внеклассная сортировочная станция. Электрифицирована на переменном токе.

В Тайшете сходятся три железнодорожные магистрали:
 с северо-запада на юго-восток проходит Транссибирская магистраль;
 на северо-восток начинается Байкало-Амурская магистраль (БАМ) (первый километр БАМа находится в Тайшете);
 в западном направлении отходит Южно-Сибирская магистраль, соединяющая БАМ с Кузбассом, Алтаем, Казахстаном, Южным Уралом, Башкирией (через Абакан, Новокузнецк, Барнаул, Экибастуз, Павлодар, Астану, Магнитогорск до Уфы).

Пригородное сообщение по станции 
По состоянию на январь 2017 года через станцию проходят по две пары пригородных электропоездов Тайшет — Нижнеудинск (ежедневно), Тайшет — Чуна (ежедневно), Тайшет — Саранчет (понедельник, пятница).

Дальнее следование по станции 
По графику 2020 года через станцию проходят следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Галерея

Примечания 

Стыковые междудорожные станции
Узловые железнодорожные станции
Внеклассные станции
Сортировочные станции
Железнодорожные станции и платформы Иркутской области
Станции Тайшетского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Тайшетский район